Marianao hace referencia a varios artículos:

 Marianao (La Habana), municipio de Ciudad de La Habana (Cuba).
 Marianao (San Baudilio de Llobregat), distrito de San Baudilio de Llobregat en Barcelona (España).